Суперкубок Туреччини з футболу 1973 — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 червня 1973 року між чемпіоном і володарем кубка Туреччини «Галатасараєм» та віце-чемпіоном Туреччини «Фенербахче».

Матч

Деталі

Посилання 
 Архів матчів за Суперкубок Туреччини  

1973
Туреччина
1973 у турецькому спорті